Amador Mine steht für:

 Amador Mine (Colorado), Mine im Ouray County
 Amador Mine (Kalifornien), Mine im Amador County
 Amador Mine (Montana), Mine im Mineral County
 Amador Mine (Nevada), Mine im Lander County
 Amador Columbia Mine, Mine im Calaveras County, Kalifornien
 Amador Queen Mine, Mine im Amador County, Kalifornien